Allsvenskan 1997 var den 74. udgave af den svenske fodboldturnering Allsvenskan siden turneringen blev etableret i 1924. 

Halmstads BK  vandt deres tredje mesterskab.

Tabel

Sæsoner i Allsvenskan
Fodbold i 1997